Tetricus ist der Name folgender Personen:

 Tetricus I. (Gaius Pius Esuvius Tetricus; † nach 274), von 271 bis 274 Kaiser des Imperium Galliarum
 Tetricus II. (Gaius Pius Esuvius Tetricus; † nach 274), von 273 bis 274 Caesar und Mitregent seines Vaters Tetricus I.
 Tetricus von Langres, Sohn des Gregor von Langres und dessen Nachfolger als Bischof von Langres im 6. Jahrhundert